Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier III, se dispute du 19 au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Shahar Peer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nicole Pratt et Bryanne Stewart.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis (ATP 2007)
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Memphis
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en février 2007